SXT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taman Negara (Malaysia)